Das Wort Invalidierung (vom lateinischen für „Ungültigkeit“ oder „Entwertung“) steht:
 in der Informatik für eine Speicherverwaltungstechnik, siehe auch HTTP Caching
 in der Psychologie für eine menschliche Verhaltensweise, siehe Invalidieren

Siehe auch
 Invalidität